Автома́тия — многозначный термин.

 Автоматия () — богиня счастья Фортуна.
 Автоматия, также автоматизм, в физиологии — способность клетки, ткани или органа (например, сердца) к самопроизвольной деятельности без внешних причин.
 Автоматия — в философии способность приближаться или удаляться от известных предметов.

См. также 
Автоматизм

Примечания